Günter Netzer - um ex-futebolista alemão.
Ehud Netzer - um arqueólogo israelense. 
Desambiguações de sobrenomes